Abdelbasset Hannachi (1985- ), un coureur cycliste sur route algérien ;
 Abdellatif Hannachi (1954- ), un auteur, historien et universitaire tunisien ;
 Ibtissem Hannachi (1978- ), une karatéka tunisienne ;
 Maher Hannachi (1984- ), un footballeur tunisien ;
 Mohand Chérif Hannachi, (1950- 2020), footballeur international algérien et président du club sportif de la JS Kabylie.